Чемпионат Европы по конькобежному спорту 2007 года прошёл с 12 по 14 января в Коллалбо (Италия).

Расписание соревнований

Среди женщин

День 1

День 2

День 3 

* wereldrecord buitenbaan

Общий зачёт

Среди мужчин

День 1

День 2 

* wereldrecord buitenbaan

День 3 

* wereldrecord buitenbaan

Общий зачёт

Ссылки 
 Результаты на IsuResults.eu

Чемпионаты Европы в Италии
2007
Спорт в Италии в 2007 году
Январь 2007 года
конькобежный
Международные соревнования по конькобежному спорту в Италии
Спортивные соревнования в Трентино-Альто-Адидже